

Achternaam 
 William "Bill" Brack (1935, Toronto), een Canadees Formule 1-coureur
 Hans-Heinrich "John" Brack (1950, Zürich - 2006)
 Koen Brack (1981, Deventer), een Nederlandse voetballer
 Theo Brack (1985, Nijkerk), een Nederlands oud-voetballer

Bräck 
 Kenny Bräck (1966, Arvika), een Zweeds autocoureur

Zie ook 
Soortgelijke en verwante achternamen
 Bräcke